

Patronyme 

 Ivan Vagner (né en 1985), cosmonaute russe ;
 Martin Vagner (né en 1984), joueur tchèque de hockey sur glace ;
 Matyáš Vágner (né en 2003), footballeur tchèque ;
 Yana Vagner (née en 1973),  journaliste et écrivain russe ;
 László Vágner (né en 1955), arbitre hongrois de football.

Pseudonyme 

 Vágner Rogério Nunes (1973-), footballeur brésilien ;
 Vágner da Silva (1986-), footballeur brésilien ;
 Vagner Dias (1996-), footballeur international cap-verdiené.

Prénom

Voir aussi